Александр Берзин:
 Берзин, Александр (род. 1944) — американский буддолог, тибетолог, личный переводчик Далай-ламы, автор книг по буддизму.
 Берзин, Александр Александрович (род. 1946) — советский и российский военачальник, контр-адмирал.